Хламово — название населённых пунктов в России:

 Хламово — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Хламово — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Хламово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Хламово — село в Мещовском районе Калужской области.
 Хламово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Хламово — село в Старожиловском районе Рязанской области.
 Хламово — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Хламово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.